Архиепархия Санта-Фе-де-ла-Вера-Крус  () — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Санта-Фе, Архиепархия. В митрополию входят епархии Рафаэлы, Реконкисты. Кафедральным собором архиепархии Санта-Фе-де-ла-Вера-Крус церковь Всех Святых.

История 
15 февраля 1897 года Римский папа Лев XIII издал буллу «In Petri Cathedra», которой учредил епархию Санта-Фе, выделив её из епархии Параны (сегодня — Архиепархия Параны). Епархия Санта-Фе входила в митрополию Буэнос-Айреса.

20 апреля 1934 года Римский папа Пий XI издал буллу «Nobilis Argentinae nationis», которой передал часть территории епархии Санта-Фе для новой епархии Росарио (сегодня — Архиепархия Росарио) и одновременно возвёл епархию Санта-Фе в ранг архиепархии.

3 июня 1939 года, 11 февраля 1957 года и 10 апреля 1961 года архиепархия Санта-Фе передала часть своей территории для образования новых епархий Ресистенсии (сегодня — Архиепархия Ресистенсии), Реконкисты и Рафаэлы.

19 сентября 1992 года архиепархия Санта-Фе была переименована в архиепархию Санта-Фе-де-ла-Вера-Крус.

Ординарии 
 епископ Juan Agustín Boneo (7.02.1898 — 17.06.1932);
 кардинал Николас Фасолино (20.10.1932 — 13.08.1969);
 архиепископ Vicente Faustino Zazpe (13.08.1969 — 24.01.1984);
 архиепископ Edgardo Gabriel Storni (28.08.1984 — 1.10.2002);
 архиепископ Хосе Мария Аранседо (13.01.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, ISBN 88-209-7422-3
 Булла In Petri cathedra, Sanctissimi Domini nostri Leonis papae XIII allocutiones, epistolae, constitutiones aliaque acta praecipua, Vol. VI (1894—1897), Bruges 1897, pp. 257—263
  Булла Nobilis Argentinae nationis , AAS 27 (1935), p. 257

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии
 Информация на сайте католической иерархии  
 Информация  

Католические епархии Аргентины